Кукино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кукино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Кукино — посёлок в Северном районе Оренбургской области.
 Кукино — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.
 Кукино — деревня в Рамешковском районе Тверской области.